Соревнования по плаванию на летней Универсиаде 2003 года проходили с 24 по 30 августа.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 

Летняя Универсиада 2003
Плавание на летних Универсиадах
2003 год в водных видах спорта
Плавание в Республике Корея